Чирко́в — русская фамилия. Женская форма Чирко́ва.

Известные носители 
 
 
 Чирков, Антон Николаевич (1902—1946) — советский художник, живописец, график.
 Чирков, Афанасий Михайлович (1887—1959) — советский государственный и партийный деятель
 
 Чирков, Вадим Алексеевич (род. 1933) — русский писатель, журналист и киносценарист.
 Чирков, Виктор Викторович (род. 1959) — адмирал, Главнокомандующий ВМФ России (2012—2016).
 
 
 Чирков, Дмитрий Львович (род. 1969) — российский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Чирков, Игорь Платонович — артист балета, заслуженный артист России (1993).
 Чирков, Леонид Николаевич (1912—1977) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Чирков, Пётр Михайлович (1902—1995) — генерал-лейтенант.
 
 
 Чирков, Фёдор Тихонович (1925—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чирков, Юрий Владимирович — солист Воронежской филармонии, заслуженный артист России (1997).



См. также 
 Чиркович
 Чирково

Примечания